Vättern kan syfta på:

Vättern, Sveriges näst största sjö,  (1893 km²)
Vättern, Storfors kommun, 
Vättern, Värmdö kommun,  (0,5 ha)

Se även 
Nedre Vättern, Skinnskattebergs kommun,  (4,89 km²)
Övre Vättern, Skinnskattebergs kommun,  (3,65 km²)
Vättersjöarna, Habo kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn